Скользящая средняя, скользящее среднее ():
 Скользящая средняя — семейство функций, значение которых в каждой точке определения равно среднему значению исходной функции за предыдущий период.
 Скользящая средняя (фильтр) — разновидность цифрового фильтра с конечной импульсной характеристикой либо фильтра с бесконечной импульсной характеристикой.
 Скользящая средняя (индикатор) — технический индикатор в основе которого лежит анализ поведения котировок ценной бумаги и их скользящего среднего.
 Модель скользящего среднего () — модель временного ряда.